Mazatán steht für:
, Verwaltungseinheit in Mexiko

Orte in Mexiko:
 Mazatán (Chiapas)
 Mazatán (Nayarit)
 Mazatán (Sonora)